James Otis peut faire référence à : 
 James Otis (1725–1783) un avocat de la colonie du Massachusetts.
 James Otis (1826-1875), homme politique américain,
 James Otis (1943-2020), un acteur américain.

Voir aussi 
 James Otis Kaler (1848-1912), un journaliste et écrivain américain spécialisé dans la littérature d'enfance et de jeunesse.